Хитон:

 Хитон — мужская и женская нижняя одежда у древних греков.
 Хитоны — класс морских беспозвоночных из типа моллюсков.

Персоналии 
  (1554—1609) — англиканский священник, епископ Или (с 1600).
 Хитон, Мишель (род. 1980) — британская певица, актриса, фотомодель.
 Хитон, Патриция (род. 1958) — американская актриса, комедиант и продюсер.
 Хитон, Том (род. 1986) — английский футболист, вратарь английского «Бристоль Сити».
 Хитон, Чарли (род. 1994) — английский актёр и музыкант.
 Хитон-Харрис, Крис (род. 1967) — британский политик.

Топонимы 
 Хитон (англ. Heaton) — город в Англии.